Ein Euphemismus ist ein sprachlicher Ausdruck, der eine Person, eine Personengruppe, einen Gegenstand oder einen Sachverhalt beschönigend, mildernd oder in verschleiernder Absicht benennt. Euphemismen werden benutzt, um Tabus zu umgehen oder Gefühle zu schonen. Häufig geht es um das Alter und den Tod.

Einzelnachweise 

! Euphemismen
Liste (Sprache)